Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Czerkasow – rosyjski tenisista, olimpijczyk
 Jewgienij Czerkasow – radziecki strzelec sportowy, olimpijczyk
 Marcin Czerkasow – polski poeta
 Michaił Czerkasow – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Nikołaj Czerkasow – radziecki aktor